Projetor cinematográfico - para exibições cinematográficas
Projetor de diapositivos - para a projeção de slides
Projetor de vídeo - para a projeção de sinais de vídeo
Projetor (óptica) - instrumento óptico

Desambiguação